

Toponymie

 Stryków est une ville du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź
 Stryków est une gmina mixte du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź
 Stryków est un village dans la voïvodie de Mazovie